Termin HLDE ima više značenja.

 D-glicero-beta-D-mano-heptoza-7-fosfat kinaza, enzim
 D-glicero-beta-D-mano-heptoza 1-fosfat adenililtransferaza, enzim
 -{Daegu Broadcasting Corporation}-, korejska kompanija